La minorité sexuelle peut désigner :
 en droit, l’état d’une personne ayant une relation sexuelle avec un adulte alors qu’elle n’a pas atteint la majorité sexuelle ;
 une minorité sexuelle et de genre est un groupe social dont l’identité de genre, l’identité sexuelle, l’orientation ou les pratiques sexuelles diffèrent de la majorité du reste de la société.

Voir aussi 
 Minorité